Jiménez of Jimenez kan verwijzen naar:

Eigennaam
 Jiménez (achternaam)

Personen
 Juan Ramón Jiménez, Spaans dichter en Nobelprijswinnaar (1881-1958)
 José Francisco Orozco y Jiménez, Mexicaans aartsbisschop (1864-1936)
 Marcos Pérez Jiménez, Venezolaans president-dictator (1919-2001)
 José Alfredo Jiménez, Mexicaans singer-songwriter (1926-1973)
 Julio Jiménez, Spaans wielrenner (1931)
 Flaco Jiménez, Amerikaans-Mexicaans muzikant (1939)
 Lázaro Pérez Jiménez, Mexicaans bisschop (1943-2009)
 Patria Jiménez, Mexicaans politica (1957)
 Timoleón Jiménez, commandant van de FARC (1959)
 Trinidad Jiménez, Spaans politica (1962)
Juan Jiménez Mayor, Peruviaans rechtsgeleerde en premier (1964)
 Juan Ignacio Martínez Jiménez, Spaans voetbaltrainer (1964)
 Miguel Ángel Jiménez, Spaans golfprofessional (1964)
 Antoni Jiménez, Spaans voetballer (1970)
 José María Jiménez, Spaans wielrenner (1971-2003)
 Eladio Jiménez, Spaans wielrenner (1976)
 César Jiménez, Spaans torrero (1984)
 Luis Jiménez, Chileens voetballer (1984)
 Sérgio Jimenez, autocoureur (1984)
 Xisco Jiménez (voetbalnaam Xisco), Spaans voetballer (1986)

Plaatsen en gebieden
 Jiménez (departement), een departement van de Argentijnse provincie Santiago del Estero
 Jiménez (Lara), een gemeente in de Venezolaanse staat Lara
 Jimenez (Misamis Occidental), een gemeente in de Filipijnse provincie Misamis Occidental
 Cadereyta Jiménez, stadje in Mexico
 Jiménez (kanton), een kanton in de Costa Ricaanse provincie Cartago
 Jiménez (Limón), een deelgemeente in de Costa Ricaanse provincie Limón
 Jiménez (rivier), een rivier in Costa Rica